Les batalles més destacades de la guerra del Peloponès foren:
 Batalla de Sibota
 Batalla de Potidea
 Batalla de Calcis
 Batalla de Naupacte (429 aC)
 Batalla de Tanagra (426 aC)
 Batalla d'Olpes
 Batalla de Pilos
 Batalla d'Esfactèria
 Batalla de Dèlion
 Batalla d'Amfípolis
 Setge de Siracusa (413 aC)
 Batalla de Mantinea (418 aC)
 Batalla de Sime
 Batalla de Cinossema
 Batalla d'Abidos
 Batalla naval de Cízic
 Batalla de Nòtion
 Batalla naval de les Arginuses
 Batalla d'Egospòtam

Guerra del Peloponès
Llistes d'història